Faruk es un nombre de pila masculino de origen árabe, que significa ‘capaz de distinguir el mal y el bien’.

Por este nombre se conoce a:

 Al-Faruk supuesta panacea universal que afirmaba haber descubierto el estudioso español Hasdai ibn Shaprut (910-975), médico de Abderramán III;
 Faruk de Egipto (1920-1965), último rey de Egipto, depuesto por un golpe militar encabezado por Gamal Abdel Nasser;
 Faruk (1926-2006), seudónimo de Jorge Palacio, dibujante, historietista y guionista argentino, hijo del historietista Lino Palacio (1903-1984);
 Ömer Faruk Tekbilek (1951-), flautista sufí turco.